Дукисса (греч. Δούκισσα), настоящее имя Дукисса Фотара (греч. Δούκισσα Φωταρά, 18 февраля 1941 — 30 сентября 2010), греческий исполнитель в жанрах лаика и рембетика.

Творческая биография 
Дукисса родилась в Пирее в 1941 году в день оккупации. Свою сценическую карьеру начала в возрасте 12 лет как танцовщица. Отчим Дукиссы Яннис Лаутарис () — известный в Греции исполнитель музыки для бузуки— помогал ей на начальном этапе, и в 1956 году она дебютировала в музыкальной индустрии.

Первая пластинка Дукиссы включала песню Стелиоса Хрисиниса «Με την κοπέλα π 'αγαπώ». С того времени берет отсчет её плодотворная дискография. Альбомы «Ατάκα και επί τόπου» (1975) и «Λαϊκά για τη Δούκισσα» (1984) получили статус «золотых». Наряду с написанием музыки и пением, Дукисса также работала в кино, снялась в 10 фильмах в период с 1966 по 1970 год (среди лент «Ένας χίπις με φιλότιμο», «Θα κάνω πέτρα την καρδιά μου», «Τα αδέλφια μου», «Συντρίμμια τα όνειρά μας» и другие).

Дукисса была дважды замужем и имела двух сыновей. Умерла 30 сентября 2010 года в афинской клинике после 18-летней борьбы с раковым заболеванием. За 5 месяцев до смерти попала в автомобильную аварию, которая ещё более ухудшила состояние здоровья. Похоронена на Первом Афинском кладбище.

Избранные записи 

 «Πού πας χωρίς αγάπη» (1969)
 «Δούκισσα» (1970)
 «Δούκισσα» (1972)
 «Ταξίμια και τσαλίμια» (1973)
 «Πορτραίτα» (1976)
 «Δούκισσα» (1977)
 «Δούκισσα» (1978)
 «Δούκισσα» (1979)
 «Δούκισσα» (1980)
 «Πορτραίτο» (1981)
 «Για σένα ξανά τραγουδώ» (1981)
 «Δούκισσα» (1982)
 «25 χρόνια Δούκισσα, οι μεγαλύτερες επιτυχίες» (1985)
 «15 χρόνια Δούκισσα» (1985)
 «Συστημένα για τη Δούκισσα» (1985)
 «Το θέμα μας είναι» (1986)
 «Φιλάκια» (1987)
 «Στη χώρα του έρωτα» (1988)
 «Όλοι οι άντρες» (1989)
 «20 μεγάλες επιτυχίες» (1990)
 «Προλήψεις» (1991)
 «Οι μεγάλοι έρωτες» (1993)
 «Οι μεγάλες ερμηνείες» (1994)
 «Ο έρωτας είναι Έλληνας» (1994)
 «Τα πρώτα μου τραγούδια 1964-68» (1995)
 "Η μεγάλη κυρία/30 χρόνια τραγούδι (1995)
 "Η Δούκισσα τραγουδά Γιώργο Ζαμπέτα (1995)
 «Έρχομαι» (1998)

Записи, в которых Дукисса Фотара выступала соисполнительницей

 «Συρτάκι, συρτάκι» (1968)
 «Αγωνία» (1969)
 «Αναμνήσεις» (1969)
 «Τα αισθηματικά» (1974)
 «Γιάννης Μαρκόπουλος: Τα πρώτα τραγούδια» (1976)
 «Τα παιδιά της πιάτσας» (1977)
 «Τα λαϊκά της νύχτας» (1981)
 «Τα χασικλίδικα» (1983)
 «Τα λαϊκά της νύχτας 2» (1984)
 «Τα γλεντζέδικα» (1984)
 «Έξω ντέρτια» (1986)
 «Χίλια περιστέρια» (1991)
 «Αθήνα Θεσ/νίκη» (1991)
 «Τα γλεντάκια Νο 2» (1992)
 «Τα τραγούδια μας, 13 καινούργια λαϊκά» (1993)

Примечания

Ссылки 
 Τάκης Καλογερόπουλος, Λεξικό της Ελληνικής μουσικής, εκδόσεις Γιαλλελή, 2001 — Musipedia
 Εφυγε από τη ζωή η δημοφιλής τραγουδίστρια Δούκισσα — ana-mpa
 «Οι μεγάλες επιτυχίες»
 «Έφυγε» η Δούκισσα του ελληνικού τραγουδιού — ert.gr
 Φτωχότερο το Ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Πέθανε η Δούκισσα (video)
 Биография и переводы песен Дукиссы 

Певцы и певицы Греции